Saint-Hippolyte pode se referir a:
 Saint-Hippolyte (Alto Reno)
 Saint-Hippolyte (Aveyron)
 Saint-Hippolyte (Cantal)
 Saint-Hippolyte (Charente-Maritime)
 Saint-Hippolyte (Doubs)
 Saint-Hippolyte (Gironde)
 Saint-Hippolyte (Indre-et-Loire)
 Saint-Hippolyte (Pirenéus-Orientais)

Desambiguações de topônimos